Bundesliga 2003-04 var den 41. gang, Bundesligaen blev afholdt. SV Werder Bremen blev ligamester denne sæson.

Ligatabel

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2003-04